Алекса́ндр Викторович Дегтярёв:
 Дегтярёв, Александр Викторович (род. 1947) — советский футболист, советский и украинский судья.
 Дегтярёв, Александр Викторович (1951—2020) — украинский конструктор.
 Дегтярёв, Александр Викторович (род. 1983) — российский футболист.
 Дегтярёв, Александр Викторович (род. 1992) — белорусский хоккеист.